Plaza Büro Center - Westend Gate är en 159 meter hög skyskrapa i Frankfurt, Tyskland. Byggnaden, som har 47 våningar, uppfördes 1976, då som Tysklands högsta byggnad. Byggnaden är för närvarande (september 2009) på åttonde plats i listan över de högsta byggnaderna i Tyskland.

Skyskrapor i Frankfurt am Main